Prato (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Toscane
Prato (stad), de hoofdstad van die provincie
Prato (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Ticino